Hermannstraße steht für:
 Hermannstraße (Annaberg-Buchholz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Annaberg
 Hermannstraße (Berlin-Neukölln)
 Hermannstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Beuel-Mitte
 Hermannstraße (Detmold), siehe Liste der Baudenkmäler in Detmold-Kernstadt
 Hermannstraße (Dortmund), siehe Liste der Baudenkmale im Stadtbezirk Hörde
 Hermannstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Strehlen (Dresden)
 Hermannstraße (Frankfurt am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (G–K) #Hermannstraße
 Hermannstraße (Heppenheim, Bergstraße), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Heppenheim (Bergstraße)
 Hermannstraße (Herford) mit Friedhof Hermannstraße, siehe Liste der Baudenkmäler in Herford
 Hermannstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Pfaffendorf
 Hermannstraße (Kühlungsborn), siehe Liste der Baudenkmale in Kühlungsborn
 Hermannstraße (Lüdenscheid), siehe Liste der Baudenkmäler in Lüdenscheid
 Hermannstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler G–J)
 Hermannstraße (Mülheim an der Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Broich (Mülheim an der Ruhr)
 Hermannstraße (Wörrstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wörrstadt
 Hermannstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Wichlinghausen-Nord

 ehemals Hermannstraße (München), siehe Wehnerstraße (München)

Siehe auch:
 Herrmannstraße
 Hermannplatz
 Herrmannsplatz
 Bahnhof Berlin Hermannstraße